

Patronyme 

 Hosein Vahid Khorasani (1921-), ayatollah iranien.
 Muhammad Kadhim Khorasani (1839-1911), religieux et philosophe iranien.
 Mohammad Aghazadeh Khorasani (1877-1937), religieux chiite d'Iran.

Autre 
 Saraya al-Khorasani, milice islamiste chiite formée en 2013 et engagée dans la seconde guerre civile irakienne et la guerre civile syrienne.